IQT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Coronel F. Secada / Vigneta, Iquitos, Perù